Hoerni ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fabienne Hoerni (* 1974), Schweizer Jazzmusikerin
 Jean Hoerni (1924–1997), Schweizer Physiker und Mathematiker